Dolni Dŭbnik kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Dolni Dbnik, kommun, Pleven, 
 Dolni Dbnik (ort), Pleven, Obsjtina Dolni Dbnik, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar